Plaats in Indonesië
 Ketitang (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Ketitang (Jumo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Ketitang (Nogosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java